Tercera División – precedente quarto livello del campionato spagnolo di calcio
Tercera División – quarto livello del campionato messicano di calcio
Tercera División RFEF – quinto livello del campionato spagnolo di calcio